Kroger ist der Familienname folgender Personen:
 John Kroger (* 1966), US-amerikanischer Soldat, Jurist und Politiker
 Bernard Kroger (1860–1938), US-amerikanischer Geschäftsmann und Unternehmer

Kroger steht für:
 Kroger (Unternehmen), US-amerikanische Lebensmittel-Supermarktkette